Виње има више значења:
 Виње (Анкона)
 Виње (Беневенто)
 Виње (Изернија)
 Виње (Ређо ди Калабрија)
 Виње (Салерно)
 Виње (Терни)
 Виње (Торино)
 Виње (Виченца)